«Always and Forever» puede referirse a:

Música 
 Forever and Always (1993), álbum de Eternal.
 Forever and Always (1987), álbum de Randy Travis.
 Forever and Always (2004), álbum de Planetshakers.
 Forever and Always (1977), canción de Heatwave.
 Forever and Always (2008), canción de Kostas Martakis.
 Forever and for Always (2002), canción de Shania Twain.

Cine y televisión 
 Forever and Always (2009), película para TV.
 Always and Forever (2013), episodio de The Originals.